Blessed – brano di Elton John del 1995
 Blessed – album di Lucinda Williams del 2011
 Blessed – singolo di Avicii del 2012
 Blessed - Il seme del male – film del 2004 diretto da Simon Fellows